Guillaume Fuso (1992-), un auteur-compositeur-interprète québécois originaire de France.

 Guillaume Fuso (1992-), un auteur-compositeur-interprète québécois originaire de France.

Fuso ou Fusō peut aussi désigner :
 Fusō, la prononciation japonaise de , un ancien nom chinois désignant le Japon ;
 Fusō, un bourg de la préfecture d'Aichi au Japon ;
 , un navire qui combattit à la bataille du fleuve Yalu en 1894 pendant la première guerre sino-japonaise ;
 Fusō, un cuirassé de la Marine impériale japonaise durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, un constructeur de poids lourd, filiale de l'entreprise Daimler AG pour 89 % et Mitsubishi pour 11 %.